

Cinema e televisione 
Little White Lies – film TV del 1989 diretto da Anson Williams
Little White Lies – film del 1999 diretto da Pauline Chan
Little White Lies – film del 2006 diretto da Caradog W. James

Editoria 
Little White Lies – rivista britannica

Musica 
Little White Lies – singolo degli Status Quo del 1999
Little White Lies – album dei Fastball del 2009